Ultra (von lat.: jenseits) bezeichnet 
 eine Fußball-Subkultur, siehe Ultra-Bewegung
 Ultra (Kryptologie), Informationen, die die Briten im Zweiten Weltkrieg aus dem geheimen deutschen Nachrichtenverkehr entzifferten
 die Anhänger der ultraroyalistischen Bewegung im Frankreich des 19. Jahrhunderts, siehe Ultra (Frankreich)
 einen Film von Ricky Tognazzi, siehe Ultra (Film)
 einen Ort in den Vereinigten Staaten, siehe Ultra (Kalifornien)
 ein Album von Depeche Mode, siehe Ultra (Depeche-Mode-Album)
 ein Album von Ost+Front, siehe Ultra (Ost+Front-Album)
 ein Synchronstudio, siehe Ultra-Film
 ein Album von Tommi Stumpff
 fiktive Raumfahrer aus Alastair Reynolds Revelation-Space-Zyklus, siehe Revelation-Space-Zyklus #Ultras
 ein Elektromobil-Projekt auf dem Londoner Flughafen Heathrow, siehe EU-Projekt Citymobil
 Eberhard Ultra, fiktiver Redakteur aus Johann Nestroys Theaterstück „Freiheit im Krähwinkel“
 ein New Yorker Dance-Plattenlabel, siehe Ultra Records
 Audis Reihe mit reduziertem Kraftstoffverbrauch, siehe BlueMotion
 ein Klein- oder Leichtkraftrad des deutschen Herstellers Hercules, siehe Hercules Ultra 80.
 Ultra Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller